La bataille de Copenhague peut référer à deux batailles :
 La première bataille de Copenhague en 1801.
 La seconde bataille de Copenhague en 1807.

Copenhague